D'une manière générale, le mot annulaire est employé pour caractériser ce qui a la forme géométrique d'un anneau. Plus particulièrement, le mot est employé dans plusieurs domaines :
 en anatomie, l'annulaire est chez l'Homme le quatrième doigt de la main ;
 en zoologie, une annulaire est une sorte de chenille ;
 en astronomie, une éclipse annulaire est une éclipse du Soleil pour laquelle un anneau lumineux est visible sur les bords de l'astre.